

Geografia 
 Brome – comune mercato della Bassa Sassonia, Germania
 Brome – villaggio del Suffolk, distretto di Mid Suffolk, Inghilterra
 Lac-Brome – comune della provincia del Québec, regione di Montérégie, Canada
 Samtgemeinde Brome – comunità amministrativa del circondario di Gifhorn nella Bassa Sassonia, Germania

Persone 
 Richard Brome – drammaturgo inglese dell'età carolina